Князь тьмы — метоним Сатаны из поэмы Джона Мильтона «Потерянный рай».
 «Князь тьмы» — компьютерная ролевая игра 2004 года компании Ascaron (Германия)
 «Князь тьмы» — фильм 1987 года, реж. Джон Карпентер (США)